Pseudohalichondria är ett släkte av svampdjur. Pseudohalichondria ingår i familjen Hymedesmiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Pseudohalichondria